Louis Cyr (1863-1912) est un homme fort québécois.
 Louis Cyr : L'Homme le plus fort du monde, film biographique sorti en 2013
Louis Cyr est un animateur de radio québécois et consultant en assurances.